Kelly Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Kelly Island (Delaware)
 Kelly Island (Idaho)
 Kelly Island (Illinois)
 Kelly Island (Hancock County, Maine)
 Kelly Island (Waldo County, Maine)
 Kelly Island (Flathead County, Montana)
 Kelly Island (Missoula County, Montana)
 Kelly Island (Washington)